Ovčáry può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Ovčáry, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Ovčáry, comune del distretto di Mělník, in Boemia Centrale